Kyburg heißen folgende geographische Objekte:

 Kyburg ZH, Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Kanton Zürich
 Kyburg-Buchegg, ehemalige Gemeinde im Kanton Solothurn

 Grafschaft Kyburg, eine Landvogtei und ein Verwaltungsbezirk im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich
 Schloss Kyburg, eine Burg auf dem Gebiet der Gemeinde Illnau-Effretikon im Kanton Zürich
 Burg Erprath in Weckhoven

Kyburg ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Kyburg (Adelsgeschlecht), Grafen von Kyburg, ein Adelsgeschlecht mit der Kyburg als Stammsitz 11. Jh.–1263
 Neu-Kyburg (Adelsgeschlecht), Grafen von Kyburg, auch Kyburg-Burgdorf oder Kyburg-Habsburg, eine Seitenlinie der Habsburger ca. 1273–1417

Kyburg ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Esteban Kyburg (* 1948), argentinischer Militär während der Militärdiktatur 1976–1983
 Ulrich von Kyburg († 1237), Bischof von Chur

Siehe auch:
 Kyburgiade
 Burg Kybfelsen